Princesa Ingrid Aleksandra Norveška, * 21. januar 2004, Rikshospitalet, Oslo, Norveška.

Ingrid Aleksandra je starejši otrok kronskega princa Haakona in je druga v vrsti za nasledstvo njenega dedka kralja Haralda V.. Kot članica hiše Glücksburg je pričakovano, da bo postala druga ženska vladarka po kraljici Margareti iz 15. stoletja.

Rojstvo in krst
Princesa Ingrid Aleksandra se je rodila 21. januarja 2004 ob 9:13 v univerzitetni bolnišnici Rikshospitalet v Oslu kot prvi otrok kronskega princa Haakona, prestolonaslednika na norveški prestol, in druga vnukinja kralja Haralda V. in kraljice Sonje. Njena mati kronska princesa Mette-Marit ima iz prejšnjega razmerja sina imenovanega Marius Borg Høiby, rojenega 13. januarja 1997. Po njenem rojstvu je dobro cenjena kraljevska družina doživela vzpon popularnosti.

Ingrid Aleksandro je 17. aprila 2004 krstil škof Gunnar Stålsett v kapeli Kraljeve palače. Njeni botri so bili kralj Harald (njen dedek) princesa Marta Ludovika (njena teta), Marit Tjessem (njena babica), kronski princ Danske, kronska princesa Švedske in princ Asturijski. Kronski princ Danske in princ Asturijski se nista mogla udeležiti krsta zaradi njunih poročnih načrtov naslednjega meseca.

Ustavni status
Ustava Norveške se je spremenila leta 1990 in predstavila absolutno primogenituro in s tem zagotovila, da se bo krona prenesla na najstarejšega otroka ne glede na spol, vendar pa je ustava pustila kronskega princa pred njegovo starejšo sestro princeso Märtha Louise; ustava se je prvič uveljavila pri njunih otrocih.
Princesa Ingrid Aleksandra je tako od rojstva druga v vrsti za nasledstvo in je pred njo le njen oče. Zaradi reforme na njen status ni vplivalo rojstvo njenega brata princa Sverra Magnusa leta 2005. Za princeso je pričakovano, da bo prva norveška ženska vladarica od kraljice Margarete, ki je vladala od konca 1380-ih do svoje smrti leta 1412 nad Norveško, Dansko in Švedsko

Skupaj s svojimi starši in starimi starši – vendar za razliko od svojega brata in ostalih sorodnikov – je princesa Ingrid Aleksandra članica norveške kraljeve hiše. Družina pripada rodbini Glücksburg.

Norveška kraljevska družina je tudi v vrsti na britanski prestol, saj so potomci Matilde, hčerke kralja Edvarda VII.; Princesa Ingrid Aleksandra je za svojim bratom v britanski liniji zaradi moške prednostne kognatične primogenoture.

Izobrazba
Ingrid Aleksandra je začela obiskovati šolo 19. avgusta 2010 na osnovni šoli Jansløkka, krajevni javni šoli v Askerju, ki jo je obiskoval tudi njen polbrat. Je prva članica norveške kraljevske družine, ki je obiskovala krajevno šolo. Ostali člani so bili poslani v Oslo, da bi šole obiskovali tam. Njeni starši so se za to odločili, ker so zanjo želeli, da ima kar se da navadno otroštvo. Časopisi so poročali, da bo princesa Ingrid Aleksandra hodila v šolo s svojim polbratom in da krajevni državljani lahko pričakujejo, da jo občasno vidijo v skupnosti s svojimi sošolci na šolskih izletih. Šolski uradniki upajo, da bo šola kraj, kjer bo princesa lahko spoznala prijatelje in uživala majhno zmanjšanje javnega nadzora. 

Dne 17. junija 2014 je norveška kraljevska družina obvestila javnost, da se bo princesa Ingrid Aleksandra od začetka šolskega leta 2014-2015 prepisala v zasebno angleško-govorečo šolo Oslo International School, menda zato, ker so njeni starši zanjo želeli, da govori angleščino tekoče. Njen mlajši brat Sverre Magnus pa se je prepisal na Montessorijevsko šolo v Oslu.

Kraljeve naloge
Dne 19. junija 2010 je Ingrid Aleksandra služila kot družica na poroki svoje botre švedske prestolonaslednice. Decembra 2012 se je princesa na Norveškem televizijskim programu skupaj z očetom udeležila intervjuja v pomoč Okoljskim dejavnikom, otroški okoljevarstveni organizaciji. Njena mati bi se mogla udeležiti, vendar se je namesto nje udeležil kronski princ, saj je kronska princesa zbolela. Sodelovala je na tradicionalnih praznovanjih dneva državnosti, kot tudi na tradicionalnem smučarsko skakalnem turnirju na  Holmenkollnu v Oslu.

Dne 4. maja 2015 je Ingrid Aleksandra krstila nov rešilni čoln Elias norveškega reševalnega podjetja, katerega je bila imenovana za botro.

Dne 12. februarja 2016 je princesa Ingrid Aleksandra v Lillehammerju prižgala olimpijski ogenj na otvoritveni slovesnosti Zimskih mladinskih olimpijskih iger 2016, natanko 22 let od dneva, ko je njen oče prestolonaslednik Haakon prižgal olimpijski ogenj na zimskih olimpijskih igrah leta 1994.

Nazivi

Princesa Ingrid Aleksandra je uradno naslovljena kot njena kraljevska visokost princesa Ingrid Aleksandra Norveška.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
Uradna spletna stran kraljevske norveške hiše
Video NRK-ja krsta princese (NRK), 17. april 2004

Živeči ljudje
Norveške princese
Rodbina Glücksburg (Norveška)